ENDK steht für:
 Energinet.dk, dänischer Übertragungsnetzbetreiber für Gas und Strom

EnDK steht für:
 Konferenz Kantonaler Energiedirektoren, eine der Schweizer interkantonalen Regierungs- und Direktorenkonferenzen, siehe Haus der Kantone

Abkürzung